Loch Lomond peut désigner :
 le lac Loch Lomond, un lac d'Écosse ;
 Loch Lomond, une distillerie de whisky située en Écosse ;
 Loch Lomond, un groupe de musique folk américain.

Voir aussi
 The Bonnie Banks o' Loch Lomond, chanson de folk du lac écossais.